Лига 2 2013/2014 () — 51-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 23 августа 2013 года и закончился 16 мая 2014 года. В чемпионате приняли участие 15 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2013/14 на сайте rsssf.com 

2013/2014
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2013 году
Спорт в Алжире в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014